Сан-Гейбриел (англ. San Gabriel) — многозначный термин.

 Сан-Гейбриел  — город, расположенный в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).
 Сан-Гейбриел — крупная река на юге штата Калифорния, США. 
 Сан-Гейбриел — вдольширотная цепь гор в юго-западной части Калифорнии.

См. также 
 Ист-Сан-Гейбриел
 Саут-Сан-Гейбриел